Skandynawskie nazwisko patronimiczne, syn Pedera.

 Knud Pedersen, znany jako Knut Hamsun, (1859-1952) – norweski pisarz, laureat Nagrody Nobla
 Vilhelm Pedersen (1820-1859) – rysownik duński
 Charles Pedersen (1904-1989) – amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla
 Nicki Pedersen (ur. 1977) – duński żużlowiec, indywidualny mistrz świata
 Bjarne Pedersen (ur. 1978) – duński żużlowiec
 Lene Marlin Pedersen (ur. 1980) – norweska piosenkarka
 Kenneth Møller Pedersen
 (3312) Pedersen – planetoida

Zobacz też: Petersen, Peterson